Астма — приступы удушья различного происхождения. Существуют:

 Бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей с участием разнообразных клеточных элементов.
 Сердечная астма — приступы удушья от нескольких минут до нескольких часов при инфаркте миокарда, кардиосклерозе, пороках сердца и других болезнях, сопряжённых с сердечной недостаточностью.
 Диспепсическая астма — избыточное скопление газов в кишечнике (метеоризм).

См. также 
 Астматол
 Астма у кошек